James Wiseman peut faire référence à :
James Wiseman, joueur américain de basket-ball
James Wiseman, prêtre